Jungmichel ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Jungmichel (1931–2021), Facharzt für Orthopädie und Chefarzt des Waldkrankenhaus in Bad Düben
 Gottfried Jungmichel (1902–1981), deutscher Arzt, Hochschullehrer und Politiker (FDP), MdL